Mojosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mojosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,32, long 109,88), 
 Desa Mojosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,30, long 112,39), 
 Desa Mojosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,98, long 111,98), 
 Kecamatan Mojosari, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Mojosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 111,80), 
 Desa Mojosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,19, long 112,09), 
 Desa Mojosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 112,58), 
 Desa Mojosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,79, long 114,19), 
 Desa Mojosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,79, long 111,56), 

Robotskapade Indonesienförgreningar